Frank Banham ( à Calahoo, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace naturalisé hongrois.

Carrière 

En 1993 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington au , . Il représente la Hongrie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 ||Ghostriders de Fernie ||RMJHL ||47 ||45 ||45 ||90 ||120 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993|| Blades de Saskatoon|| LHOu|| 71|| 29|| 33|| 62|| 55|| 9|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
| 1993-1994|| Blades de Saskatoon|| LHOu|| 65|| 28|| 39|| 67|| 99|| 16|| 8|| 11|| 19|| 36
|-
| 1994-1995|| Blades de Saskatoon|| LHOu || 70|| 50|| 39|| 89|| 63|| 8|| 2|| 6|| 8|| 12
|-
| 1995-1996|| Blades de Saskatoon|| LHOu|| 72|| 83|| 69|| 152|| 116|| 4|| 6|| 0|| 6|| 2
|-
| 1995-1996|| Bandits de Baltimore|| LAH|| 9|| 1|| 4|| 5|| 0|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1996-1997|| Bandits de Baltimore|| LAH|| 21|| 11|| 13|| 24|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 35|| 7|| 8|| 15|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 21|| 9|| 2|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 66|| 22|| 27|| 49|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 72|| 19|| 22|| 41|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 56|| 24|| 27|| 51|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 52|| 22|| 16|| 38|| 38|| 12|| 8|| 1|| 9|| 22
|-
| 2002-2003|| Falcons de Springfield|| LAH|| 62|| 23|| 17|| 40|| 36|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2002-2003|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 17|| 3|| 4|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Falcons de Springfield|| LAH|| 39|| 6|| 8|| 14|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 56|| 24|| 25|| 49|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 6|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| EC Red Bull Salzbourg|| EBEL|| 45|| 24|| 25|| 49|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| EC Red Bull Salzburg|| EBEL|| 40|| 20|| 15|| 35|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Malmo Redhawks|| Allsvenskan|| 8|| 4|| 3|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| EC Red Bull Salzburg|| EBEL|| 31|| 10|| 14|| 24|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Bienne|| LNA|| 6|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HDD Olimpija Ljubljana || EBEL|| 52|| 30|| 29|| 59|| 100|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL|| 44|| 30|| 32|| 62|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Lausanne HC|| LNB||5 ||2 ||3 ||5 ||0 ||12 ||3 ||6 ||9 ||14 
|- 
| 2009-2010|| Genève-Servette HC|| LNA||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||KHL Medveščak ||EBEL ||51 ||19 ||28 ||47 ||46 ||5 ||2 ||4 ||6 ||8
|-
|2011-2012 ||KHL Medveščak ||EBEL || 47|| 19|| 23|| 42|| 34|| 5|| 1|| 6|| 7|| 29
|-
| 2011-2012 ||KHL Medveščak || Croatie || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 6|| 13|| 19|| 
|-
|2012-2013 || Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL || 51|| 19|| 19|| 38|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL || 54|| 20|| 31|| 51|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 || Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL || 48|| 19|| 27|| 46|| 18|| 6|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
|2015-2016 || Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL || 26 || 8 || 10 || 18 || 22 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 1995-1996 : nommé dans l'équipe d'étoiles de l'Est.
SM-Liiga
 2001 : champion avec le Jokerit Helsinki.
ÖEL
 2007 : champion avec l'EC Red Bull Salzbourg.

Références 

Naissance en avril 1975
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace